Гендаргено́евский () – чеченская фамилия, обозначающая принадлежность к роду, который жил в селении Гендерген.

Известные носители 
 Иса Гендаргеноевский – чеченский полководец;
 Мома Гендаргеноевский – участник Кавказской войны;
 Муса Гендаргеноевский – участник Кавказской войны;
 Тапи Гендаргеноевский – участник Кавказской войны.